Easy – singel Sugababes
 Easy – singel Cro
 Easy – singel Faith No More
 Easy – singel Sheryl Crow
 Easy – singel Camili Cabello
 Easy – singel Alice Merton
 Easy – album grupy The Easybeats
 Easy – serial platformy Netflix